Меджя (, ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1155 жителей (по переписи населения 1991 года — 1403 жителя).

Демография 
В селе Меджя, по переписи 2002 года проживали 935 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,1 лет (41,6 года у мужчин и 46,4 года у женщин). В селе есть 486 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,37.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Люди, связанные с селом 
 Сербский политик Вук Драшкович родился в Медже.
 Джонни Вайсмюллер — американский спортсмен-пловец, пятикратный олимпийский чемпион, актёр, самый известный исполнитель роли Тарзана родился в Медже., по другим источникам во  в Румынии.

Фото

Примечания 

Населённые пункты Воеводины